Annabel Jankel – regista britannica
 Chaz Jankel – musicista, compositore e produttore discografico britannico
 Robert Jankel – designer britannico